Haniel – w tradycji judaistycznej jeden z najwyższych rangą aniołów
 Channi’el (Haniel) – moszaw w Dystrykcie Centralnym w Izraelu

Osoby o tym nazwisku:
 Aletta Haniel – niemiecka przedsiębiorczyni
 Franz Haniel – niemiecki przedsiębiorca